Сен-Дізьє́-Лейре́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Ліможа, 20 км на південний захід від Гере.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Дізьє-Лейренн і Мабаро-Меринья було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Дізьє-Мабаро.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 419 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 865,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Дізьє-Лейренн
 Сен-Дізьє-Лейренн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дізьє-Лейренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез